Matalebreras är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Matalebreras ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Matalebreras är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Matalebreras. Runt Matalebreras är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Olvega,  km sydost om Matalebreras. Trakten runt Matalebreras består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon